Les écuries d'Augias est l'un des douze travaux d'Hercule. Également :
 Les Écuries d'Augias est une nouvelle d'Agatha Christie parue dans le recueil Les Travaux d'Hercule.
 Les Écuries d'Augias est un éditeur français de jeux de rôle.

Voir aussi 
 Hercule
 Augias